Een hook turn (letterlijk: haakbocht of hoekbocht) is een type kruispunt waarbij linksafslaand verkeer rechts moet blijven rijden tot het daadwerkelijke afslaan. Daarbij moet het rechtdoorgaande verkeer worden gekruist. 

Hook turns komen in Nederland voor bij fietspaden op een kruispunt. In onder andere Australië en Illinois komen hook turns ook voor bij gemotoriseerd verkeer.

Voor- en nadelen
Een voordeel van een hook turn is dat het midden van het kruispunt vrij blijft. Normaal liggen daar de voorsorteerstroken voor linksafslaand verkeer. Zo kunnen bijvoorbeeld trams over een vrije baan het kruispunt passeren. 

Een nadeel van hook turns is de grotere hoeveelheid conflicterende verkeersstromen. Op een normaal kruispunt kruisen het linksafslaande en rechtdoorgaande verkeer elkaar niet. Bij een hook turn wel.

Gelijkvloerse kruising